Consiglio costituzionale, in Algeria
Consiglio costituzionale, in Ciad
Consiglio costituzionale, in Costa d'Avorio
Consiglio costituzionale, in Etiopia
Consiglio costituzionale, in Francia
Consiglio costituzionale, in Kazakistan
Consiglio costituzionale, in Libano
Consiglio costituzionale, in Mauritania
Consiglio costituzionale, in Senegal
Consiglio costituzionale, in Sri Lanka
Consiglio costituzionale, in Tunisia